Vitória Sport Clube, cunoscut și ca Vitória de Guimarães, este un club de fotbal din Guimarães, Portugalia, care evoluează în Primeira Liga.

Palmares
Taça de Portugal (1): 2012–13
Finalistă (5): 1941–42, 1962–63, 1975–76, 1987–88, 2010–11

Supertaça Cândido de Oliveira (1): 1988
Finalistă (2): 2011, 2013

Evoluții în cupele europene

 Cupa Orașelor Târguri 1969/70
 10/09 Vitória Guimarães 1-0 Baník Ostrava
 02/10 Baník Ostrava 1-1 Vitória Guimarães
 04/11 Vitória Guimarães 3-3 Southampton
 12/11 Southampton 5-1 Vitória Guimarães
 Cupa Orașelor Târguri 1970/71
 16/09 Vitória Guimarães 3-0 Angoulême
 30/09 Angoulême 3-1 Vitória Guimarães
 14/10 Hibernian 2-0 Vitória Guimarães
 28/10 Vitória Guimarães 1-2 Hibernian
 Cupa UEFA 1983/84
 14/09 Vitória Guimarães 0-1 Aston Villa
 28/09 Aston Villa 5-0 Vitória Guimarães
 Cupa UEFA 1986/87
 17/09 Sparta Praga 1-1 Vitória Guimarães
 01/10 Vitória Guimarães 2-1 Sparta Praga
 22/10 Vitória Guimarães 2-0 Atlético Madrid
 05/11 Atlético Madrid 1-0 Vitória Guimarães
 26/11 Groningen 1-0 Vitória Guimarães
 10/12 Vitória Guimarães 3-0 Groningen
 04/03 Borussia Mönchengladbach 3-0 Vitória Guimarães
 18/03 Vitória Guimarães 2-2 Borussia Mönchengladbach
 Cupa UEFA 1987/88
 16/09 Tatabánya 1-1 Vitória Guimarães
 30/09 Vitória Guimarães 1-0 Tatabánya
 21/10 Vitória Guimarães 1-0 Beveren
 04/11 Beveren 1-0 Vitória Guimarães
 25/11 Vitória Guimarães 2-0 Vítkovice
 09/12 Vítkovice 2-0 Vitória Guimarães
 Cupa Cupelor UEFA 1988/89
 07/09 Roda 2-0 Vitória Guimarães
 05/10 Vitória Guimarães 1-0 Roda
 Cupa UEFA 1990/91
 19/09 Fenerbahçe 3-0 Vitória Guimarães
 03/10 Vitória Guimarães 2-3 Fenerbahçe
 Cupa UEFA 1992/93
 17/09 Vitória Guimarães 3-0 Real Sociedad
 30/09 Real Sociedad 2-0 Vitória Guimarães
 21/10 Vitória Guimarães 0-3 Ajax
 04/11 Ajax 2-1 Vitória Guimarães
 Cupa UEFA 1995/96
 12/09 Vitória Guimarães 3-1 Standard Liège
 26/09 Standard Liège 0-0 Vitória Guimarães
 17/10 Barcelona 3-0 Vitória Guimarães
 31/10 Vitória Guimarães 0-4 Barcelona
 Cupa UEFA 1996/97
 10/09 Parma 2-1 Vitória Guimarães
 24/09 Vitória Guimarães 2-0 Parma
 15/10 Vitória Guimarães 1-1 Anderlecht
 29/10 Anderlecht 0-0 Vitória Guimarães
 Cupa UEFA 1997/98
 16/09 Vitória Guimarães 0-4 Lazio
 30/09 Lazio 2-1 Vitória Guimarães
 Cupa UEFA 1998/99
 15/09 Vitória Guimarães 1-2 Celtic
 29/09 Celtic 2-1 Vitória Guimarães
 Cupa UEFA 2005/06
 15/09 Vitória Guimarães 3-0 Wisła Kraków
 29/09 Wisła Kraków 0-1 Vitória Guimarães
 20/10 Zenit 2-1 Vitória Guimarães
 24/11 Vitória Guimarães 1-1 Bolton
 01/12 Sevilla 3-1 Vitória Guimarães
 14/12 Vitória Guimarães 1-3 Beșiktaș
 UEFA Champions League 2008/09
 13/08 Vitória Guimarães 0-0 Basel
 26/08 Basel 2-1 Vitória Guimarães
 Cupa UEFA 2008/09
 Portsmouth 2-0 Vitória Guimarães
 Vitória Guimarães 2-2 Portsmouth

Lotul actual
<...>

Jucători notabili 

  Vítor Damas
  Silvino
  Neno
  Dimas
  Paulo Bento
  Pedro Barbosa
  Capucho
  Pedro Mendes
  Fernando Meira
  Vítor Paneira
  Bruno Alves
  Nuno Assis
  Alex
  Duda
  César Peixoto
  Pelé
  João Fajardo
  Kamel Ghilas
  Paulinho Cascavel
  Edwin Congo
  Sebastian Svärd
  Yves Desmarets
  Paíto
  Marek Saganowski
  Zlatko Zahovič
  Fredrik Söderström
  Selim Benachour

Antrenori 

 (1954-1955)  Randolph Galloway
 (1986-1986)  Paulo Autuori
 (1986-1987)  Marinho Peres
 (1987-1988)  António Oliveira
 (1989-1991)  Paulo Autuori
 (1991-1992)  João Alves
 (1992-1993)  Marinho Peres
 (1993-1995)  Romeu Silva
 (1995-1996)  Vítor Oliveira
 (1996-1996)  Romeu Silva
 (1996-1998)  Jaime Pacheco
 (1998-1999)  Zoran Filipović
 (2000-2000)  Paulo Autuori
 (2001-2003)  Augusto Inácio
 (2003-2004)  Jorge Jesus
 (2004-2005)  Manuel Machado
 (2004-2005)  Vítor Pontes
 (2005-2006)  Jaime Pacheco
 (2006-2006)  Luís Norton de Matos
 (2006-)  Manuel Cajuda

Istoric

Legături externe 
 Official homepage

Cluburi portugheze de fotbal
Fondări în 1922